Вулиця Гагаріна, Вулиця Юрія Гагаріна — назва вулиць у багатьох населених пунктах країн колишнього СРСР.

У містах, селах України відбувається перейменування вулиць Гагаріна згідно процесу дерусифікації та декомунізації.

Вулиця Гагаріна — вулиця в Авдіївці.
 Вулиця Гагаріна — вулиця у Жмеринці.
 Вулиця Гагаріна — вулиця у Запоріжжі.
 Вулиця Гагаріна — вулиця у Кропивницькому.
 Вулиця Гагаріна — вулиця у Лохвиці.
 Вулиця Гагаріна — вулиця у Малині.
 Вулиця Гагаріна — вулиця у Полтаві.
 Вулиця Гагаріна — вулиця у Сєвєродонецьку.
 Вулиця Гагаріна — вулиця у Смілі.
 Вулиця Гагаріна — вулиця у Черкасах.

 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Грушевського у місті Арциз.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Леоніда Каденюка в місті Балта.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Воздвиженська у місті Баранівка.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Українських космонавтів у місті Берегове.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Василя Стуса у місті Бережани.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Віталія Гуляєва у місті Березівка.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Медова у місті Березне.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Млинова у місті Біла Церква.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Петропавлівська у місті Білопілля.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Героїв України у місті Бровари.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Героїв-Рятувальників у місті Богодухів.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Ігоря Сікорського у місті Богуслав.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Леоніда Каденюка у місті Бориспіль. 
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Філарета Скасківа у місті Бурштин. 
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Шкільна у місті Васильків. 
 Вулиця Гагаріна — колишня назва Левадної вулиці у Васильківці.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Сікорського у місті Ватутіне.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Василя Пекарюка у смт Великий Бичків.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Української перемоги у смт. Верховина. 
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Шереметка у місті Вінниця.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Миколи Василька у місті Вижниця.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Мирослава Скорика у місті Винники.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Леоніда Каденюка у місті Володимир.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Леоніда Каденюка у місті Волочиськ
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Якова Гальчевського у смт Вороновиця.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Сергія Дідича у Городенці.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Каденюка у Городку Хмельницької області.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Миру у місті Добромиль.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Леоніда Каденюка у смт. Добротвір.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Мистецької у Дунаївцях.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Леоніда Каденюка у місті Дубно.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Юрія Колесника у місті Дубровиця.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Героїв України у місті Жовква.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Юрія Кондратюка у місті Заводське.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Затишної у смт Заболоття.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Самоврядування у місті Заставна.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Героїв України у місті Знам'янка.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Затишна у смт. Іваничі.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Леоніда Каденюка у смт. Іванків.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Незалежності у місті Іршава.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Івана Франка у Калуші.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Свято-Миколаївська у місті Камінь-Каширський.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Степана Бандери у місті Кам'янець-Подільський.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Астронавта Каденюка у місті Ківерці. 
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Гуцький у смт. Кобилецька Поляна.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Клима Савура у місті Ковель.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Сергія Корольова у місті Кодима.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Леоніда Каденюка у місті Козятин.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Назарія Іллюка у місті Корець.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Захисників України у смт. Колки.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Олекси Довбуша у смт Королево.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Героїв Майдану у місті Коростень.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Святкова у місті Коростишів.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Олександра Веділіна у місті Корсунь-Шевченківський.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Героїв Маріуполя у місті Костопіль.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Каденюка у місті Красилів.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Харківської у місті Кременець.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Покровської у місті Кременчук.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Віталія Кулика у місті Кролевець.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Світла у місті Лебедин.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Космонавтів у смт Лиманське.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Волі у смт. Локачі.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Петра Яцика у місті Лубни.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці В’ячеслава Чорновола у місті Любешів.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Леоніда Каденюка у місті Любомль.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці В’ячеслава Чорновола у місті Маневичі.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Леоніда Каденюка у місті Марганець.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Мрії у місті Миргород.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Дружної у смт Миропіль.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва Шкільної вулиці у Новопокровці.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Захисників України у Новій Ушиці.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Героїв ЗСУ у місті Нововолинськ.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Анни Ярославни у місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Степана Бандери у місті Новоукраїнка.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Княгині Ольги у місті Носівка.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Леоніда Каденюка у місті Павлоград
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Квітнева у місті Первомайський
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Мілана Шашіка у Перечині
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Підварська у місті Переяслав
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Токарівської у смт Першотравенськ.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Сінної у місті Пирятин.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Олімпійська у місті Подільськ.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Лірників у місті Полонне.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Мальовничої у смт Понінка
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Миколи Свідерського у місті Почаїв.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Зоряна у місті Радомишль
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Петра Гаджі у Рахові.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Введенська у місті Решетилівка.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Василя Червонія у Рівному.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Степана Бандери у місті Рожище.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Пилипа Орлика у смт Рожнятів.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Каденюка у смт Романів.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Кобзарська у місті Ромни.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Квітки Цісик у смт. Рудне.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Костопільська у місті Сарни.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Каденюка у місті Свалява.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Архангельського у Славському.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Леоніда Каденюка у місті Сновськ.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Леоніда Каденюка у місті Сокиряни.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Туристичної у смт Солотвино.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Конотопська у місті Старокостянтинів.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Кустовська у місті Суми.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Захисників України у місті Тальне.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Максима Залізняка у Теребовлі.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Івана Гавдиди у місті Тернопіль.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Степана Бандери у смт Тиврів.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Леоніда Каденюка у місті Тячів.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Коновченка у Харкові, місцевість Федірці.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Героїв Маріуполя у Хмельницькому.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Леоніда Каденюка у місті Хоростків.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола у Христинівці.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Каденюка у місті Хуст.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Братів Сидоренків у місті Фастів.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Вокзальна у місті Чернівці.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Тероборони у місті Чернігів.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Леоніда Каденюка у місті Чоп.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Генерал-майора Сергія Кульчицького у місті Чортків.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Каденюка у місті Шостка.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Каденюка у місті Шпола.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Дубенський шлях у місті Шумськ.
 Вулиця Гагаріна — колишня назва вулиці Василя Калинюка у смт Ясіня.

Вулиця Юрія Гагаріна 

 Вулиця Юрія Гагаріна — колишня назва вулиці Затишної у місті Острог.
 Вулиця Юрія Гагаріна — колишня назва вулиці Карпатської України у місті Ужгород.

Див. також 
 Проспект Гагаріна

Примітки 

Вулиці, названі на честь людей